«Очевидное невероятное» — будущий фантастический сериал по рассказам Кира Булычева. Съёмки начались в октябре 2022 года. Главные роли в шоу играют Максим Лагашкин, Артём Быстров и Светлана Ходченкова.

Сюжет 
Литературной основой сценария стали произведения фантаста Кира Булычева. Их действие происходит в городе Великий Гусляр — уникальном месте, где открыта связь с параллельными мирами и другими планетами.

В ролях 
 Максим Лагашкин — Эдуард Белинский
 Артём Быстров — Тимофей Молодцов
 Светлана Ходченкова

Производство 
Режиссёром проекта стал Александр Войтинский, сценарий написал Максим Кудымов. Съёмки сериала начались в октябре 2022 года. В нём будет 10 серий, премьера состоится на Okko в 2023 году.

Примечания 

Телесериалы России